Rodel-Weltmeisterschaft 2013 bezeichnet:

 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2013
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2013